Суперкубок Чилі з футболу 2016  — 4-й розіграш турніру. Матч відбувся 16 вересня 2016 року між чемпіоном Чилі клубом Універсідад Католіка та володарем кубка Чилі клубом Універсідад де Чилі.

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на soccerway
 Матч на globalsportsarchive
 Матч на transfermarkt
 Матч на footballdatabase

2016
Чилі
Вересень 2016
2016 в чилійському спорті